Le nom de Davey Moore est porté par les personnes suivantes :
 Davey Moore (1933-1963), un boxeur américain ;
 Davey Moore (1959-1988), un boxeur américain.

Voir aussi